Highland Park steht für: 

 Highland Park (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland
 Highland Park (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2013)

Highland Park ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Highland Park (Florida)
 Highland Park (Illinois)
 Highland Park (Iowa)
 Highland Park (Louisiana)
 Highland Park (Michigan)
 Highland Park (New Jersey)
 Highland Park (Pennsylvania)
 Highland Park (Texas)
 Highland Park (Wisconsin) im Fond du Lac County
 Highland Park (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles

im NRHP gelistete Objekte:
 Highland Park (Colorado), ID-Nr. 86002248
 Highland Park (Mississippi), ID-Nr. 79001325

Siehe auch:
 Highland Park Historic District